Ergebnisse der Little League World Series 2011 welche zwischen dem 18. und 28. August 2011 in South Williamsport, Pennsylvania stattfand. Der Modus sieht vor, dass sich die jeweils acht Teams der internationalen und der US-Gruppe zuerst in einer Doppel-Elimination-Runde messen. Anschließend wird im K.O.-System weiter gespielt.

Übersicht über alle Spiele

Doppel-KO-Phase

Vereinigte Staaten

Siegerrunde

Runde 1 NW – MW 
Donnerstag 18. August 2011 15:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 SO – SW 
Donnerstag 18. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 W – NE 
Freitag 19. August 2011 15:50 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 MA – GS 
Freitag 19. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 NW – SW 
Sonntag 21. August 2011 14:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 W – GS 
Sonntag 21. August 2011 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 W – NW 
Mittwoch 24. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 SO – MW 
Samstag 20. August 2011 13:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 NE – MA 
Samstag 20. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SO – GS 
Montag 22. August 2011 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SW – MA 
Montag 22. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 3 SO – MA 
Dienstag 23. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 4 W – MA 
Donnerstag 25. August 2011 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

International

Siegerrunde

Runde 1 MEX – A-P 
Donnerstag 18. August 2011 13:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 JPN – KAR 
Donnerstag 18. August 2011 17:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 MOA – KAN 
Freitag 19. August 2011 13:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 EUR – LA 
Freitag 19. August 2011 17:15 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 JPN – MEX 
Sonntag 21. August 2011 20:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 LA – KAN 
Sonntag 21. August 2011 12:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 MEX – LA 
Mittwoch 24. August 2011 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 A-P – KAR 
Samstag 20. August 2011 12:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 MOA – EUR 
Samstag 20. August 2011 14:25 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 KAN – A-P 
Montag 22. August 2011 14:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 JPN – MOA 
Montag 22. August 2011 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 JPN – KAN 
Dienstag 23. August 2011 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 4 JPN – LA 
Donnerstag 25. August 2011 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Crossover-Spiele

Spiel A MW – KAR 
Montag 22. August 2011 12:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Spiel B EUR – NE 
Dienstag 23. August 2011 13:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

KO-Phase

Meisterschaft International 
Samstag 27. August 2011 12:15 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

US-Meisterschaft 
Samstag 27. August 2011 15:15 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Trost-Spiel 
Sonntag 28. August 2011 Lamade Stadium, South Williamsport

abgesagt

Weltmeisterschaft 
Sonntag 28. August 2011 15:30 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Einzelnachweise 

2011